O aeródromo de Santa Inês foi muito utilizado por políticos no passado. Atualmente não está mais em operação, pois foi substituído pelo Aeroporto de Santa Inês, mais moderno e com pista homologada, sendo mais distante da cidade, pois este era localizado no centro da cidade podendo gerar riscos para a população. A pista era de piçarra e media 1300 x 30 m.

Ver também 
 Lista de aeroportos do Brasil

Santa Ines